Campoverdense – abitanti di Campo Verde
Campoverdense – abitanti di Campos Verdes